

Geografie 
 Lu (Alessandria), een Italiaanse gemeente.
 Lu (staat), een staat in China gedurende de Periode van de Strijdende Staten en woonplaats van Confucius.
 Lu (Aru), een chefferie in de provincie Ituri in Congo-Kinshasa.
 Lushnjë (district), een district in de Albanese prefectuur Fier (kentekencode LU).
 Luzern, een Zwitsers kanton die deze afkorting (LU) als officiële afkorting heeft.

Overige 
 Lu (muziek), een Tibetaanse stijl van volksmuziek.
 Nhi Lu, pianiste
 Lu (Tibetaans leider), een legendarisch Tibetaans leider van Bokham Linggu in de periode van de aapmensen
 Lutetium, een scheikundig element met symbool Lu.
 Lefèvre-Utile, een Franse koekenfabrikant die bekendstaat onder de naam "LU".
 Liberale Unie, afgekort LU, een Nederlandse politieke partij van 1885 tot 1921.
 Leefbaar Utrecht, een lokale politieke partij uit Utrecht

Chinese achternaam

Zie ook 
 Lü (doorverwijspagina)